Парма — власна назва.

Топонім

Парма — місто.
 Парма (провінція)
 Герцогство Парма

Парма (Айдахо) — місто.
 Парма (Міссурі) — місто.
 Парма (Нью-Йорк) — місто.
 Парма (Огайо) — місто.
 Парма (Мічиган) — селище.

Інше 
 Парма (щит)